Колонија Хукилита има више значења:

 Колонија Хукилита (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Хукилита, Лос Моготес (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Хукилита (Унион Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику